Клепе или Бурун (, Германико, катаревуса: Γερμανικόν, старо Κλέπε или Μπουρούνι) е ниска планина в Солунско, Гърция.

Описание 
Клепе е дълга тясна планина в северната чст на Солунско, на границата с Кукушко. Простира се източно от селището Левкохори (Клепе, 590 m).

Скалите на планината са гнайс. Изкачването може да стане от село Картерес (Караджакьой, 610 m) за около 1,30 часа.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Лъгадина
Дем Кукуш